Dachsteingletscher steht für:
 die heutigen Gletscher des Dachsteinstocks in Österreich, siehe Dachstein (Berg) #Gletscher
 eine der Hauptvergletscherungzonen der Ostalpen während der Eiszeiten, siehe Dachsteingletscher (Eiszeiten)
 ein Gletscherschigebiet am südlichen Dachsteinplateau, Der Dachstein, siehe Skigebiet Dachsteingletscher